Lovink ist der Familienname folgender Personen:

 Geert Lovink (* 1959), niederländischer Medienwissenschaftler
 Tony Lovink (1902–1995), niederländischer Kolonialverwalter und Generalgouverneur